Okay steht für:

 Okay, englisches Wort für „in Ordnung“
 Okay (Name), ein türkischer Vor- und Familienname
 Okay (Band), deutsche Popband
 Okay (ORF), ein 1979–1987 produziertes Fernsehmagazin des ORF
 Okay (Film), dänischer Spielfilm aus dem Jahr 2002
 Okay-Kleinsupermärkte, Restbestand der Konsumgenossenschaft im Osten Österreichs

Siehe auch:
 OK
 Oke
 Okey